El topónimo Longnor puede hacer referencia a dos parroquias civiles de Inglaterra y a los respectivos pueblos que se ubican en su límite:

 Longnor, en el condado de Shropshire.
 Longnor, en el condado de Staffordshire.